Notophyllum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Örsted 1843. Notophyllum ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar